Карпинены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Карпинены, включающей также село Хоржешты.

История 
В 2014 году местный совет села направил запрос в парламент о присвоении селу статуса города.

География 
Село расположено на высоте 79 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Кэрпинень проживает 9954 человека (4905 мужчин, 5049 женщин).

Этнический состав села:

Образование, культура 
В селе Кэрпинень имеется две школы искусств, детская художественная школа, детский парк , центр Досуговой деятельности, центр народной культуры, молодёжный центр, детская спортивная школа, три библиотеки, центр реабилитации несовершеннолетних, центр социального обслуживания населения.

Сферу образования составляют 4 средних общеобразовательных школы, 1 лицей, специализированная школа-интернат, средняя общеобразовательная открытая(сменная) школа, 8 дошкольных образовательных учреждений.

Здравоохранение 
Кэрпиненская больница  ( терапия, гастроэнтерология, педиатрия, хирургия,  инфекционная,  онкология, гинекология, урология, родильное отделение).   Больница обслуживает 25 населённых пунктов Хынчештского района.

Кэрпиненская Поликлиника №1   обслуживает жителей сёл Кэрпинень, Негря, София, Лэпушна

Кэрпиненская Поликлиника №2   обслуживает жителей сёл Хоржешть, Минжир, Семёновка.

Кэрпиненская станция скорой помощи.

Банки и Почта 
В селе работают 3 отделения Moldova Agroindbank и 2 отделения почты Молдовы.

Транспорт 

Транспорт села представлен автобусами и маршрутными такси, в том числе до Кишинёва, Галац, Бухареста, Одессы

В черте села имеется жд платформа линии Хынчешть-Васлуй - Хуши  с помощью которой можно добраться до Румынии. 

Жителям Кэрпинень с местной пропиской, разрешен въезд в Румынию по внутренним удостоверениям ( Buletin ).

Религия 
Храмы Ниспоренской епархии Молдавской митрополии Русской православной церкви Московского патриархата:

 Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .
 Храм вознесения Господня.
 Храм великомученика Георгия победоносца.
 Храм Святителя Григория богослова ( с. Хоржешть).

Известные уроженцы 

 Константин Москович (род. 1962) — молдавский наист.

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района